Улица Высоцкого находится в посёлке Котовского в Одессе, в микрорайоне новостроев, не без юмора названных одесситами «Поле чудес». Названа в 1988 году в честь известного актёра, поэта и певца В. С. Высоцкого (1938—1980).

Название своё этот микрорайон получил по причине того, что построен был сравнительно быстрыми темпами практически в чистом поле.

Одним концом улица Высоцкого выходит на Днепропетровскую дорогу, другим концом на улицу Академика Сахарова.

Маршруты проходящие через улицу Высоцкого

Остановка «Высоцкого (угол Днепропетровской дороги)»

Маршрутное такси: 120, 145, 168, 242, 250.

От железнодорожного вокзала на улицу Высоцкого можно доехать автобусами 100, 144, маршрутками 120, 242.

Остановка «Высоцкого» угол «Сахарова» 
Маршрутное такси: 145.

Высоцкого
Улицы имени Владимира Высоцкого